Tschagin () ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Alexandrowitsch Tschagin (1899–1987), russischer Philosoph und Historiker
 Iwan Iwanowitsch Tschagin (1860–1912), russischer Konteradmiral 

 Wladimir Gennadijewitsch Tschagin (* 1970), russischer Rallyefahrer